Auftrieb steht für
 eine Verringerung der Gewichtskraft eines Körpers in einem Fluid:
 statischer Auftrieb eines eintauchenden Körpers 
 dynamischer Auftrieb eines umströmten Körpers
 das Aufsteigen von Wasser aus tieferen Schichten, siehe Auftrieb (Ozeanographie)
 die Verlagerung von Weidevieh auf Bergweiden, siehe Almauftrieb
 im Wasser treibende Lebewesen, siehe Plankton
 aufsteigende Stoffe beim Stofftrennverfahren  Flotation